Латтрелл () — английская фамилия.

Фамилия 
  — несколько человек.
 :
  (ок. 1722 — 1780; наст. имя Генри Фаунс) — Старший шериф Сомерсета (1754—1755), член Парламента от округа Майнхед (1768—1774).
  (1743—1821) — ольстерский политик, генерал.
  (ок. 1751 — 1788) — английский , Генеральный инспектор артиллерии (1784—1788), политик.
  (1813—1878) — мэр Ноксвилла (1854—1855 и 1859—1867).
  (1276—1345) — «» , создатель «».
 :
  (1518 или 1519 — 1551) — , солдат, дипломат, придворный.
  (род. 1975) — американский петти-офицер I класса (SEAL).
 Латтрелл, Рэйчел (род. 1971) — канадская актриса кино и телевидения.
 :
  (до 1490 — 1554) —  (1532—1534), Старший судья общего суда Ирландии (1534—1554).
  — несколько человек.
  (род. 1982) — канадская актриса озвучивания.

Прочее 
  — город в Теннесси (США).

См. также